

Chimica 
 S62 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.62 – idrovolante biplano monomotore per ricognizione/bombardamento/trasporto civile della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-62 – primo elicottero anfibio della Sikorsky Aircraft Corporation